Die Saison 2016/17 war die 26. Spielzeit der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und die neunte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Sie begann am 12. August 2016 mit dem Spiel zwischen dem Greifswalder FC und dem Güstrower SC 09, das 4:1 endete, und schloss am 17. Juni 2017 ab. Vom 17. Dezember 2016 bis zum 3. Februar 2017 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen.

Teilnehmer 
An der Spielzeit 2016/17 nahmen insgesamt 16 Vereine teil.

  TSG Neustrelitz II wurde vor Saisonstart vom Spielbetrieb abgemeldet.

Statistiken

Tabelle

Einzelnachweise 

201617
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 2016 17